Кантаньє́де (; ) — португальська власна назва. Походить від назви португальського міста.

Топоніми

Кантаньєде (Бразилія)

Кантаньєде — муніципалітет.
 Кантаньєде (парафія)